La saison 2019-2020 de la National League est la  de la cinquième division anglaise.

Les vingt-quatre clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-trois autres.

À la fin de la saison, le champion est promu en League Two et les quatre suivants du classement s'affrontent en playoffs pour une place dans la division supérieure. Les quatre derniers clubs sont relégués en National League North & South. La décision d'affectation en National League North ou National League South revient à la National League, déterminée en fonction de la situation géographique des clubs.

Le championnat est interrompu à cause de la pandémie de Covid-19, le 22 avril 2020, les clubs signent l'arrêt du championnat.

Les 24 clubs participants 

Légende des couleurs

Championnat 

Le 17 juin 2020, la National League décide de départager les équipes selon le ratio points par match. Barrow est promu en League Two, alors que Ebbsfleet United, AFC Fylde et Chorley sont relégués en sixième division. Un mois plus tard, la league dévoile les dates et les affiches des barrages de promotion pour la montée en quatrième division.

Classement

Playoffs

Références

Voir aussi

Articles connexes 
National League
Premier League 2019-2020
FL Championship 2019-2020
League One 2019-2020
League Two 2019-2020
National League North & South 2019-2020

Lien externe 
 Site officiel

Championnat d'Angleterre de football de cinquième division
Angleterre M5
Football M5
Championnat M5